Roberto Berardi – architetto italiano
 Roberto Berardi – politico italiano